Wilhelm von Döbeln kan syfta på:

* Wilhelm von Döbeln (1789–1813), svensk militär
 Wilhelm von Döbeln (1912–1995), svensk läkare